Жлутиці (), колишній Лудіц () — місто в окрузі Карлові Вари Карловарського краю Чехії.

Історія 
Перші письмові згадки датовані 1186 роком.

Географія 
Розташований в долині річки Стршела, на висоті 498 м над рівнем моря. Площа становить 53,03 км².

Населення

Пам'ятки 
Із визначних пам'яток варто відзначити міську ратушу, колону Святої Трійці, замкові ворота, церкву святих Петра і Павла, музей тощо.

Відомі люди 
Емануель Вірт — німецький скрипаль та альтист.

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 

Статті з джерелами з Вікіданих
Міста Чехії
Карлові Вари (округ)